Carmella Bing (21 de outubro de 1981 - Salem, Oregon) é uma ex-atriz de filmes pornográficos e modelo erótica norte-americana. Tem ascendência italiana e havaiana.

Ela é conhecida, sobretudo, por seus enormes seios e pelas cenas de sexo anal bem fortes que realizou. Também tornou-se notória pelas inúmeras cenas para sites pornográficos como "Brazzers", "Naughty America", "Bang Bros", "Reality King's", entre outros. Também foi modelo do famoso site FTVGirls.com

Muito se especula entre seus fãs se os seus seios são naturais ou não. Embora a maioria acredite serem falsos, alguns são fervorosos defensores que eles são naturais.

Filmografia (parcial) 
{| class="wikitable"
| bgcolor=#cccccc align=center| Título do Filme
| bgcolor=#cccccc align=center| Produtora
| bgcolor=#cccccc align=center| Ano
|-
 |Big Wet Tits # 6
 |Elegant Angel
 |2008
|-
 |Big Tit Ass Stretchers # 6
 |Robert Hill Releasing
 |2008
|-
 |Big Tits at Work
 |Brazzers
 |2008
|-
 |Big Tits Boss # 5
 |Reality Kings
 |2009
|-
 |Big Tits Round Asses # 15
 |Bangbros
 |2010
|-
 |Real Wife Stories # 6
 |Brazzers
 |2010
|}

Prêmios
 2007 - UK Adult Film Awards''' - Best Overseas Female Performer

Fontes

Ligações externas
Site oficial
 Carmella Bing - Hot Movies

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Salem (Oregon)